X Toolkit Intrinsics (также Xt, от X toolkit) — библиотека, поставляемая с X Window System. Она использует низкоуровневую библиотеку Xlib и предоставляет дружелюбный объектно-ориентированный интерфейс для разработки графических приложений X11. Она может использоваться с языками программирования C и C++.

Низкоуровневая библиотека Xlib предоставляет функции для взаимодействия с сервером X11, но не предоставляет никаких функций для создания графических объектов, используемых в графическом интерфейсе пользователя, вроде кнопок, меню и т. п. Эти объекты называются виджетами. Библиотека Xt позволяет создавать типы виджетов, но не предоставляет отдельных. Конкретные виджеты поставляются с другими библиотеками, использующими Xt, наподобие Xaw и Motif.

Большинство современных библиотек виджетов, например, FLTK, GTK, и Qt не используют Xt, взаимодействуя непосредственно с Xlib.

См. также 

 X Window System
 Xlib
 Xaw

Ссылки 

 X Toolkit Intrinsics — C Language Interface, X.Org Foundation
 
 The place of Intrinsics in X11, Professor David Marshall, Cardiff School of Computer Science, Cardiff University
 TestXt2, пример программы на C, создающей строку меню, используя Xt/Xaw
 http://portal.acm.org/citation.cfm?id=62402.62407

X Window System
Библиотеки виджетов